Sainte-Gemme kan syfta på:
 Sainte-Gemme, Charente-Maritime
 Sainte-Gemme, Deux-Sèvres
 Sainte-Gemme, Gers
 Sainte-Gemme, Gironde
 Sainte-Gemme, Indre
 Sainte-Gemme, Marne
 Sainte-Gemme, Tarn